Nannaroter mckinziei es una especie extinta de lepospóndilo (perteneciente al grupo Microsauria) que vivió a comienzos del período Pérmico en lo que hoy es el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. N. mckinziei es la especie más pequeña dentro del clado Ostodolepididae, presentando, al igual que los otros especímenes de dicho grupo, un cráneo reducido con un hocico pronunciado y altamente osificado, como respuesta a un estilo de vida fosorial.

Filogenia 
A continuación se presenta un cladograma con las relaciones de Nannaroter de acuerdo con el análisis de Huttenlocker et al. (2013):

Referencias

Bibliografía 
 Carroll, R. L. & Gaskill, P. (1978) The order Microsauria, Mem. Amer. Phil. Soc., 126:1–211.
 Carroll, R. L. et al. (1998) Encyclopedia of Paleoherpetology Part 1 . München:Pfeil.

Lepospondyli
Fósiles del Pérmico
Fósiles de América del Norte